Korba peut désigner :
 Korba, une ville du littoral nord-est de la Tunisie, chef lieu de la délégation de Korba.
 Korba, une ville en Inde.
 Le district de Korba, une unité administrative autour de la ville de Korba, en Inde.